Редакция:
 Редакция — один из вариантов/версий правки/формулировки текста (от: действие по редактированию, правке текста); доработанная по сравнению с предыдущей версия правил/закона (нередко называется «ревизия» — от «revision»; у компьютерных программ — версия). 
 Редакция — в текстологии существенное изменение литературно-художественной формы выражения содержания произведения в целом или значительных структурных, композиционных его частей (глав, разделов, эпизодов и т. д.), изменение художественного замысла.
 Редакция — окончательная обработка посторонним лицом (редактором) текста произведения или собрания произведений какого-либо автора, вообще всякого письменного документа;
 Редакция — в полиграфии, коллектив редакторов, группа работников издательства, студии и т. п., занимающихся подготовкой текста (также — занимаемое ими помещение).

 «Редакция» — русскоязычный YouTube-канал российского журналиста Алексея Пивоварова.

См. также 
 Редакционные комиссии
 Редакционная политика
 Редакционная независимость
 Редакционная коллегия

Примечания